

Geografia

 Almodôvar – comune dell'Alentejo

 Almodóvar del Campo – comune della Castiglia-La Mancia
 Almodóvar del Pinar – comune della Castiglia-La Mancia
 Almodóvar del Río – comune dell'Andalusia

Si tratta di toponimi di origine araba (المدور al-mudawwar = "rotondo").

Persone
 Agustín Almodóvar – produttore cinematografico e attore spagnolo
 Pedro Almodóvar – regista cinematografico spagnolo